Население Верховажского района составляет 15,7 тыс. человек. В состав района входят 13 сельских поселений.

Ниже приведён список всех населённых пунктов района с указанием кодов ОКАТО и почтовых индексов. Жирным шрифтом выделены центры поселений. Также перечислены все почтовые отделения в соответствующих населённых пунктах.

Верховажское сельское поселение 
Почтовый индекс 162300
 19 216 804 007 деревня Верхнее Макарово
 19 216 804 001 село Верховажье п/о 162300
 19 216 804 011 деревня Рогачиха
 19 216 804 005 посёлок Теплый Ручей
 19 216 804 012 деревня Филинская

Верховское сельское поселение 
Почтовый индекс 162311
 19 216 808 002 деревня Боровичиха
 19 216 808 005 деревня Калинино
 19 216 808 006 деревня Киселево или Киселевская
 19 216 808 007 деревня Кудринская
 19 216 808 008 посёлок Макарцево п/о 162312
 19 216 808 010 деревня Мальцевская
 19 216 808 009 деревня Матвеевская
 19 216 808 012 деревня Моисеевская
 19 216 808 011 деревня Мокиевская
 19 216 808 013 деревня Основинская
 19 216 808 014 деревня Отводница
 19 216 808 015 деревня Прилук
 19 216 808 016 деревня Родионовская
 19 216 808 017 деревня Скулинская
 19 216 808 001 деревня Сметанино п/о 162311

Климушинское сельское поселение 
Почтовый индекс 162318
 19 216 816 003 деревня Боровина
 19 216 816 002 деревня Бумажная Фабрика
 19 216 816 004 деревня Вахрушево
 19 216 816 005 деревня Ивановская
 19 216 816 001 деревня Климушино п/о 162318
 19 216 816 006 деревня Крыловская
 19 216 816 007 деревня Леоновская
 19 216 816 008 деревня Мартыновская
 19 216 816 009 деревня Петровская
 19 216 816 010 деревня Самово

Коленгское сельское поселение 
Почтовый индекс 162322
 19 216 820 002 деревня Григоровская
 19 216 820 003 деревня Нивская
 19 216 820 001 деревня Ногинская п/о 162322
 19 216 820 004 деревня Удальцовская
 19 216 820 005 посёлок Феклуха п/о 162328
 19 216 820 006 деревня Фоминская

Липецкое сельское поселение 
Почтовый индекс 162314
 19 216 822 002 деревня Горка
 19 216 822 003 деревня Гридино
 19 216 822 004 деревня Дуброва
 19 216 822 005 деревня Ивановская
 19 216 822 006 деревня Ивонино
 19 216 822 007 деревня Костюнинская
 19 216 822 001 деревня Леушинская п/о 162314
 19 216 822 008 деревня Никулинская
 19 216 822 009 деревня Плесо
 19 216 822 010 деревня Светильново
 19 216 822 011 деревня Семеновская
 19 216 822 012 деревня Слобода п/о 162320

Морозовское сельское поселение 
Почтовый индекс 162302
 19 216 824 002 деревня Артемьевская п/о 162304
 19 216 824 003 деревня Боровая Пустошь
 19 216 824 004 деревня Бушницкая
 19 216 824 005 деревня Евсюнинская
 19 216 824 006 деревня Захаровская
 19 216 824 007 деревня Калитинская
 19 216 824 008 деревня Машковская
 19 216 824 009 деревня Мининская
 19 216 824 010 деревня Михайловская
 19 216 824 011 деревня Мокиевская
 19 216 824 001 село Морозово п/о 162302
 19 216 824 012 деревня Олотинская
 19 216 824 014 деревня Островская
 19 216 824 015 посёлок Пежма п/о 162303
 19 216 824 016 деревня Сбоевская
 19 216 824 017 деревня Силинская-1
 19 216 824 018 деревня Силинская-2
 19 216 824 019 деревня Фоминская
 19 216 824 020 деревня Харитоновская

Наумовское сельское поселение 
Почтовый индекс 162300
 19 216 826 002 деревня Абакумовская
 19 216 826 003 деревня Андреевская
 19 216 826 004 деревня Афонинская
 19 216 826 005 деревня Балановская
 19 216 826 006 деревня Безымянная
 19 216 826 008 деревня Большедворская
 19 216 826 007 деревня Большое Ефимово
 19 216 826 009 деревня Борисовская
 19 216 826 012 деревня Вороновская
 19 216 826 039 деревня Высокое
 19 216 826 013 деревня Горка
 19 216 826 014 деревня Дудорово
 19 216 826 015 деревня Ексинское
 19 216 826 016 деревня Елезовская
 19 216 826 018 деревня Звеглевицы
 19 216 826 019 деревня Игумново
 19 216 826 020 деревня Истопочная
 19 216 826 021 деревня Костюнинская
 19 216 826 024 деревня Малое Ефимово
 19 216 826 025 деревня Марковская
 19 216 826 026 деревня Моисеевская
 19 216 826 001 деревня Наумиха
 19 216 826 027 деревня Павлогорская
 19 216 826 029 деревня Погост Ильинский
 19 216 826 028 деревня Потуловская п/о 162310
 19 216 826 030 деревня Пятино
 19 216 826 032 деревня Ручьевская
 19 216 826 033 деревня Сергеевская
 19 216 826 034 деревня Сомицыно
 19 216 826 035 деревня Спицынская
 19 216 826 040 деревня Черемушки
 19 216 826 037 деревня Якушевская
 19 216 826 038 деревня Яльничевская

Нижнекулойское сельское поселение 
Почтовый индекс 162321
 19 216 828 002 деревня Босыгинская
 19 216 828 003 деревня Бревновская
 19 216 828 004 деревня Высотинская
 19 216 828 005 деревня Герасимовская
 19 216 828 006 деревня Грихневская
 19 216 828 007 деревня Другосимоновская
 19 216 828 008 деревня Дуравинская
 19 216 828 009 деревня Дьяконовская
 19 216 828 010 деревня Ивонинская
 19 216 828 011 деревня Игнатовская
 19 216 828 012 деревня Клюкинская
 19 216 828 014 деревня Ореховская
 19 216 828 015 деревня Симоновская
 19 216 828 016 деревня Титовская
 19 216 828 001 деревня Урусовская п/о 162321
 19 216 828 017 деревня Щекотовская

Олюшинское сельское поселение 
Почтовый индекс 162305
 19 216 832 002 деревня Боровская
 19 216 832 003 деревня Ботыжная
 19 216 832 004 деревня Дор
 19 216 832 005 село Ереминское
 19 216 832 006 деревня Лабазное
 19 216 832 007 деревня Никольская
 19 216 832 008 деревня Слудная
 19 216 832 001 деревня Средняя п/о 162305

Сибирское сельское поселение 
Почтовый индекс 162325
 19 216 836 002 деревня Аксеновская
 19 216 836 003 деревня Анисимовская
 19 216 836 004 деревня Анциферовская
 19 216 836 005 деревня Бирючевская
 19 216 836 006 деревня Боярская
 19 216 836 007 деревня Ворониха п/о 162323
 19 216 836 008 деревня Гнилужская
 19 216 836 001 деревня Елисеевская п/о 162325
 19 216 836 009 деревня Захаровская
 19 216 836 010 деревня Ивановская
 19 216 836 011 деревня Козевская
 19 216 836 012 деревня Кузнецовская
 19 216 836 013 деревня Матвеевская
 19 216 836 014 деревня Мухинская
 19 216 836 015 деревня Оринодоры
 19 216 836 016 деревня Осташевская
 19 216 836 018 посёлок Рогна п/о 162324
 19 216 836 017 деревня Ряполовская
 19 216 836 019 деревня Савинская
 19 216 836 020 деревня Сакулинская
 19 216 836 021 деревня Сафроновская
 19 216 836 022 деревня Секушинская
 19 216 836 023 деревня Студенцово
 19 216 836 024 деревня Харитоновская

Терменгское сельское поселение 
Почтовый индекс 162326
 19 216 840 015 деревня Березовская
 19 216 840 002 деревня Горка
 19 216 840 003 деревня Каличье
 19 216 840 004 деревня Клыково
 19 216 840 016 деревня Концевская
 19 216 840 005 деревня Коптяевская
 19 216 840 006 деревня Коровино
 19 216 840 001 деревня Куколовская п/о 162326
 19 216 840 007 деревня Лымзино
 19 216 840 008 деревня Мотовилово
 19 216 840 017 деревня Папинская или Панинская
 19 216 840 009 деревня Пахомовская
 19 216 840 010 деревня Писунинская
 19 216 840 011 деревня Подведежье
 19 216 840 012 деревня Стиховская
 19 216 840 018 деревня Трутневская
 19 216 840 013 деревня Филинская
 19 216 840 014 деревня Фроловская

Чушевицкое сельское поселение 
 19 216 844 002 / 162313 деревня Барабаново
 19 216 844 003 / 162313 деревня Басайлово
 19 216 844 004 / 162313 деревня Берег
 19 216 812 001 / 162327 деревня Великодворская п/о 162327
 19 216 844 005 / 162313 деревня Версеньевская
 19 216 844 006 / 162313 деревня Владыкина Гора
 19 216 844 007 / 162313 деревня Владыкино
 19 216 844 008 / 162313 деревня Дресвянка
 19 216 844 009 / 162313 деревня Дуброва
 19 216 812 003 / 162327 деревня Жаворонково
 19 216 844 010 / 162313 деревня Заболотье
 19 216 844 011 / 162313 деревня Зуевские
 19 216 844 013 / 162313 деревня Кайчиха
 19 216 844 012 / 162313 посёлок Каменка п/о 162316
 19 216 812 005 / 162327 деревня Кочеварский Погост
 19 216 844 014 / 162313 деревня Красулино
 19 216 844 015 / 162313 деревня Кудрино
 19 216 844 016 / 162313 деревня Лычная
 19 216 812 006 / 162327 деревня Матвеевская
 19 216 844 017 / 162313 деревня Михалево
 19 216 844 018 / 162313 деревня Мосеево
 19 216 844 019 / 162313 деревня Мыс
 19 216 844 020 / 162313 деревня Новая Деревня
 19 216 844 022 / 162313 деревня Парищево
 19 216 844 023 / 162313 деревня Паюс
 19 216 844 024 / 162313 деревня Пеструха
 19 216 844 027 / 162313 деревня Пихтеник
 19 216 844 028 / 162313 деревня Плосково
 19 216 844 029 / 162313 деревня Подсосенье
 19 216 844 030 / 162313 деревня Пукирево
 19 216 844 031 / 162313 деревня Ростово или Ростовская
 19 216 844 032 / 162313 деревня Савково
 19 216 844 033 / 162313 деревня Спирино
 19 216 812 008 / 162327 деревня Терентьевская
 19 216 844 034 / 162313 деревня Толстуха
 19 216 844 035 / 162313 деревня Ульянково
 19 216 844 036 / 162313 деревня Фоминогорская
 19 216 844 037 / 162313 деревня Хорошево
 19 216 844 001 / 162313 село Чушевицы п/о 162313
 19 216 844 038 / 162313 деревня Щекино
 19 216 844 039 / 162313 деревня Якунино

Шелотское сельское поселение 
Почтовый индекс 162315
 19 216 848 002 деревня Акиньховская
 19 216 848 003 деревня Анисимовская
 19 216 848 004 деревня Афонинская
 19 216 848 005 деревня Большое Погорелово
 19 216 848 006 деревня Гарманово
 19 216 848 008 деревня Горка Мальгина
 19 216 848 009 деревня Горка-Назаровская
 19 216 848 011 деревня Денисовская
 19 216 848 012 деревня Доронинская
 19 216 848 013 деревня Дорошевица
 19 216 848 014 деревня Дресвянка
 19 216 848 020 деревня Макаровская
 19 216 848 021 деревня Малое Погорелово
 19 216 848 022 деревня Михалёво
 19 216 848 024 деревня Петраковская
 19 216 848 029 деревня Степаново
 19 216 848 030 деревня Степачевская
 19 216 848 031 деревня Столбово
 19 216 848 032 деревня Татаринская
 19 216 848 033 деревня Фофановская
 19 216 848 034 деревня Чавровская
 19 216 848 001 село Шелота п/о 162315
 19 216 848 035 деревня Якунинская

Источники 
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
 Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1110-ОЗ «Об установлении границ Верховажского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 2 февраля 2005 г., 2 июля 2008 г., 8 апреля 2009 г.)
 Закон Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1996-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Верховажского муниципального района Вологодской области»
 Список почтовых отделений на сайте Почты России.
 Почтовые индексы Верховажского района

Верховажский район